La mortella oder La Mortella steht für:

 La Mortella (Ischia), Anwesen und Parkanlage auf Ischia, Italien
 La mortella, Originaltitel von Die kleine Myrte, Märchen aus der Sammlung Pentamerone von Giambattista Basile